Münstertal kan verwijzen naar:
 Münstertal (Zwarte Woud), Duitsland
 Taufers im Münstertal, Italië

En ook
Val Müstair (dal)
Val Müstair (gemeente)